Фигаро (, испанское произношение — Фи́гаро, французское — Фигаро́)

 Фигаро (un figaro) — цирюльник.
 Фигаро — название короткой испанской куртки, заканчивающейся над талией и не застегивающейся на груди.

В искусстве 
 Фигаро — герой (персонаж) трёх пьес (1975, 1784 и 1792 годов) французского драматурга Пьера де Бомарше и созданных на их основе опер; испанец из Севильи, ловкий пройдоха и плут, первоначально цирюльник, затем слуга графа Альмавивы, чьё имя стало нарицательным.
 «Женитьба Фигаро» — комедийная пьеса 1784 года французского драматурга Пьера де Бомарше.
 «Женитьба Фигаро» — опера-буффа 1786 года австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта на либретто итальянского либреттиста Лоренцо да Понте по одноимённой пьесе Пьера де Бомарше.
 «Фигаро» — российская национальная актёрская премия имени Андрея Миронова «Фигаро», основанная 1 июня 2010 года в Санкт-Петербурге по инициативе народного артиста РФ Рудольфа Фурманова и вручаемая ежегодно 8 марта, в день рождения народного артиста РСФСР Андрея Миронова.
 Фигаро — персонаж (чёрно-белый котёнок столяра Джеппетто) американского мультфильма «Пиноккио» 1940 года студии Walt Disney Productions.

Другое 
 «Лё Фигаро» (Le Figaro) — французская ежедневная газета, существующая с 1826 года.
 Фигаро прозвали раба-реюньонца, выдавшего в 1811 году своих собратьев, готовивших восстание в городе Сен-Лё (Saint-Leu).
 Название парусников и гонки на парусниках «Фигаро», организованной в 1970 году.
 Nissan Figaro — автомобиль.
 «Фигаро» — газета, издававшаяся в Тифлисе под редакцией  Николоза Мацишвили в 1921-1922 гг.

Примечания